Tibet Museum (Dharamsala), een museum in Dharamsala, India over de Tibetaanse culturele en politieke geschiedenis, sinds 1998
Tibet Museum (Gruyères), een museum in Gruyères, Zwitserland, van Tibetaans boeddhistische kunst, sinds 2009
Tibet Museum (Lhasa), een museum in Lhasa, China, over de Tibetaanse culturele geschiedenis, sinds 1999
Tibet Museum (Seoel), een museum in Seoel, Zuid-Korea, met stukken uit de Tibetaanse kunst, het boeddhisme en bön, sinds 2001

Zie ook 
Heinrich-Harrer-Museum, een museum in Hüttenberg in Oostenrijk met een grote collectie Tibetaanse stukken, sinds 1983
Jacques Marchais Museum of Tibetan Art, een museum in New York van Tibetaanse kunst, sinds 1947
Museum van de Tibetaanse cultuur, een museum in Peking over Tibetaanse cultuur, sinds 2010
Rubin Museum of Art, een museum in New York dat zich richt op Tibetaanse kunst en kunst uit andere delen van de Himalaya-regio, sinds 2004